Kru peut désigner :

Géographie, anthropologie, linguistique et toponymie

Afrique 
Kru peut désigner :
 les Kru groupe de peuples d'Afrique de l'Ouest ;
 les langues kru, des langues voltaïco-congolaises
 la bataille d'Abu Kru, une bataille livrée en 1885 au Soudan.
 le comté de Grand Kru, un comté du Liberia